Woods může odkazovat na:

příjmení
 viz Woods (příjmení)

jiné
 Bretton Woods – oblast města Carroll v americkém státě New Hampshire
 In the Woods… – norská metalová kapela
 Into the Woods – americký muzikál z roku 1987
 Laguna Woods – město v okrese Orange County ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických
 Man of the Woods – páté studiové album amerického zpěváka Justina Timberlakea
 Woods Cross – město v okresu Davis County v americkém státě Utah
 Woods of Ypres – kanadská black a doom metalová skupina